В одиночному розряді тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 1991, який проходив у рамках Туру WTA 1991, Сандра Чеккіні здобула титул, у фіналі перемігши Магдалену Малеєву 6-4, 3-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Гелен Келесі (півфінал)
 Сандра Чеккіні (переможниця)
 Магдалена Малеєва (фінал)
 Лаура Голарса (1-ше коло)

 Вероніка Мартінек (1-ше коло)
 Андреа Стрнадова (чвертьфінал)
 Лаура Гарроне (чвертьфінал)
 Чілла Бартош (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open